Porto-Novo, de hoofdstad van Benin.
 Porto Novo (Kaapverdië), de havenstad van het eiland Santo Antão, in Kaapverdië
 Porto Novo (gemeente), de gemeente op het eiland Santo Antão, in Kaapverdië